Kozerki Open 2022 właś. Polish Open 2022: Memoriał im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2022 z cyklu Kozerki Open rozgrywany w dniach 1–7 sierpnia 2022 roku w Kozerkach pod Grodziskiem Mazowieckim na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 100 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawionae

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w polskim sporcie